Bei dem Kurhaus Aachen handelt es sich um:

 Altes Kurhaus Aachen, erbaut als Neue Redoute in den 1780er Jahren
 Neues Kurhaus Aachen, erbaut in den 1910er Jahren im Stadtgarten Aachen